Jméno a příjmení Petr Fiala má více nositelů:

 Petr Fiala (* 1964) – premiér Česka, politik, politolog a vysokoškolský učitel, bývalý rektor Masarykovy Univerzity
 Petr Fiala (hudebník) (* 1964) – český hudebník, frontman kapely Mňága a Žďorp
 Petr Fiala (lední hokejista) (* 1960) – bývalý český lední hokejista a trenér
 Petr Fiala (malíř) (* 1969) – český malíř a grafik
 Petr Fiala (senátor) (* 1968) – český politik, od roku 2006 starosta města Letohrad, od roku 2022 senátor za Senátní obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí
 Petr Fiala (skladatel) (* 1943) – český dirigent, skladatel, pedagog

Související články 
 Fiala